Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2014 проводился в городе Дамфрис (Шотландия) c 23 по 30 апреля 2014 года как для мужских, так и для женских команд. В чемпионате приняло участие 25 мужских и 15 женских команд. Чемпионат проводился в 13-й раз.

В мужском турнире чемпионом стала (9-й раз в своей истории) сборную Канады, победившая в финале сборная Швеции. Третье место заняла сборная Австралии, победившая в матче за бронзовую медаль сборную США.

В женском турнире чемпионом стала (2-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Канады. Третье место заняла сборная США, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Швеции.

Впервые в чемпионате приняла участие мужская сборная Польши.

Чемпионат проходил одновременно и в одном спортивном комплексе (но на разных площадках) с чемпионатом мира среди смешанных пар 2014.

Мужчины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в плей-офф
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места

Группа B 

  Проходят в плей-офф

Группа C 

  Проходят в плей-офф
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

Группа A 

  Проходят напрямую в полуфинал плей-офф
  Проходят в четвертьфинал плей-офф

Группа B 

  Проходят напрямую в полуфинал плей-офф
  Проходят в четвертьфинал плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве, версия 25 мая 2014)
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (мужской турнир)
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (женский турнир)

2014
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Кёрлинг
Спорт в Шотландии в 2014 году
Чемпионаты мира в 2014 году
Апрель 2014 года
Чемпионаты мира в Шотландии